Le scute est un type de voilier ancien à fond plat ;
 Le scute  (pour « carapace ») est l'un des gènes de la drosophile ;
 Le scute est en botanique et en zoologie la carapace d'un insecte ou d'une tortue, par exemple.